Segonzac – comune francese della Charente (Nuova Aquitania)
Segonzac – comune francese della Corrèze (Nuova Aquitania)
Segonzac – comune francese della Dordogna (Nuova Aquitania)

Pagine correlate 
 Dunoyer de Segonzac